Aroztegui bzw. Aróztegui ist der Familienname folgender Personen:

 Ildefonso Aroztegui (1916–1988), uruguayischer Architekt
 Manuel Aróztegui (1888–1938), uruguayischer Tangopianist und Komponist